A 2008. évi nyári paralimpiai játékok éremtáblázata.

Források 
Éremtáblázat a hivatalos honlapon

Erem